Oostenrijk:
Neustift am Walde, een plaats in de deelstaat Wenen
Neustift an der Donau, een plaats in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neustift an der Lafnitz, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Neustift bei Schönberg, een plaats in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neustift bei Güssing, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Neustift bei Gasten, een plaats in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neustift im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neustift im Stubaital, een gemeente in de deelstaat Tirol
Neustift-Innermanzing, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Maria Neustift, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Enkele bouwwerken in Zuid-Tirol:
Schloss Neustift
Neustift (klooster)